KMM steht für:

 Kaspersky Mobile Security
 Kesatuan Melayu Muda, malaysische politische Organisation
 Krantikari Manuwadi Morcha, indische politische Organisation
 Krav Maga Maor, ein Selbstverteidigungs-, Nahkampf- und Kampfkunstsystem
 Kröller-Müller Museum
 Kumpulan Mujahidin Malaysia, islamistische Organisation in Malaysia
 New Politics Party, in Thailand
 KMM Hamburg – Institut für Kultur- und Medienmanagement

 IATA-Code für Flughafen Kimam, Indonesien

KMM